Шильман — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Шильман Акім Львович (1897—1937) — радянський державний і партійний діяч.
 Шильман Юхим Натанович (1901—1934) — радянський гірничий інженер.
 Шильман Пінхас Борухович (1921—1994) — румунський і молдавський поет, відомий під псевдонімом «Паул Міхня».

Єврейські прізвища